Георги Соколов може да се отнася за:

 Георги Соколов (1942 – 2002), български футболист
 Георги Соколов (революционер), български революционер от ВМОРО